Boussac puede referirse a: 

 Boussac, comuna francesa situada en Aveyron.
 Boussac, comuna francesa situada en Creuse.
 Boussac, comuna francesa situada en Lot.